Кубок Дэвиса 2018 () — 107-й по счёту розыгрыш самого престижного кубка среди мужских сборных команд по теннису. Шестнадцать сборных принимали участие в Мировой группе и более сотни — в различных региональных группах. Победителем второй раз стала сборная Хорватии.

Мировая группа 

{| class="wikitable" style="width:98%;"
|-
!colspan=4|Участвующие команды
|-
!width=25%|
!width=25%|
!width=25%|
!width=25%|
|-
!width=25%|
!width=25%|
!width=25%|
!width=25%|
|-
!width=25%|
!width=25%|
!width=25%|
!width=25%|
|-
!width=25%|
!width=25%|
!width=25%|
!width=25%|
|}
 Первая команда которая обеспечила себе место в четвертьфинале стала сборная Казахстана уверенно обыгравшая команду Швейцарии;
 Сборная США уже в третьем парном поединке со сборной Сербией обеспечила себе проход в четвертьфинал;
 Четвёртый поединок и лично Александр Зверев принёс сборной Германии победу над Австралией и выход в четвертьфинал;
 Сборная Италии в четвёртом поединке переиграла сборную Японию. Победу принёс Фабио Фоньини;
 Победу над командой Великобритании и выход в четвертьфинал сборной Испании принёс Альберт Рамос-Виньолас;
 Победное третье очко и выход в четвертьфинал сборной Франции принёс Адриан Маннарино;
 Победу в матче и выход в следующий раунд сборной Бельгии принёс Давид Гоффен;
 Сборную Хорватии в четвертьфинал вывел в победном матче Борна Чорич.

 Турнирная сетка 

 Плей-офф Мировой Группы 

 Дата: 14-16 сентября

Восьмёрка команд, проигравших в первом раунде Мировой группы, разыграют с восьмёркой победителей региональных зон восемь мест в мировой группе-2019.

 Зона Америка 

 Группа I 
Участвующие команды
  — проходит в плей-офф Мировой группы.
  — проходит в плей-офф Мировой группы.
 
 
 
 
  — вылетает во вторую группу зоны.

 Группа II 
Участвующие команды
  — проходит в первую группы зоны.
 
 
 
 
 
  — вылетает в третью группу зоны.
  — вылетает в третью группу зоны.

 Группа III 
Участвующие команды
  — проходит во вторую группы зоны.
  — проходит во вторую группы зоны.
 
 
 
 
 
 
 

 Зона Азия/Океания 

 Группа I 
Участвующие команды
  — проходит в плей-офф Мировой группы.
  — проходит в плей-офф Мировой группы.
 
 
 
  — вылетает во вторую группу зоны.

 Группа II 
Участвующие команды
  — переходит в первую группу.
 
 
 
 
 
  — вылетает в третью группу зоны.
  — вылетает в третью группу зоны.

 Группа III 
Участвующие команды
  — проходит во вторую группы зоны.
  — проходит во вторую группы зоны.
 
 
 
  Тихоокеанское сообщество
 
  — вылетает в четвёртую группу зоны.
  — вылетает в четвёртую группу зоны.

 Группа IV 
Участвующие команды
  — проходит в третью группы зоны.
  — проходит в третью группы зоны.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Зона Европа/Африка 

 Группа I 
Участвующие команды
  — проходит в плей-офф Мировой группы.
  — проходит в плей-офф Мировой группы.
  — проходит в плей-офф Мировой группы.
  — проходит в плей-офф Мировой группы.
 
 
 
  — неизвестно.
  — неизвестно.
  — неизвестно.
  — неизвестно.

 Группа II 
Участвующие команды
  — проходит в первую группы зоны.
  — проходит в первую группы зоны.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  — вылетает в третью группу зоны.
  — вылетает в третью группу зоны.
  — вылетает в третью группу зоны.
  — вылетает в третью группу зоны.

 Группа III 

 Зона Европа 
Участвующие команды
  — проходит во вторую группу зоны.
  — проходит во вторую группу зоны.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Зона Африка 
Участвующие команды
  — проходит во вторую группу зоны.
 ''' — проходит во вторую группу зоны.

См. также 
 Кубок Федерации 2018

Ссылки 
 Официальный сайт 

2018